Scoliopteryx är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1810. Scoliopteryx ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Scoliopteryx